Niklaus Wirth
Sankt Niklaus
Niklaus Riggenbach
Niklaus Manuel
Niklaus von Flüe

Desambiguação